Am Sonnenhang ist der Name folgender Orte:

  Am Sonnenhang (Gemeinde Kaumberg), Ortsteil von Kaumberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
  Am Sonnenhang (Gemeinde Sankt Thomas), Ortsteil von St. Thomas am Blasenstein, Bezirk Perg, Oberösterreich
  Am Sonnenhang (Gemeinde Stroheim), Ortsteil von Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich
  Am Sonnenhang (Gemeinde Wies), Ortsteil von Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark